Sílvia Soler i Espinosa (Elx, 19 de novembre de 1987), tennista professional valenciana
 Sílvia Soler i Guasch (Figueres, 5 d'octubre de 1961), periodista i escriptora catalana